MNK est une abréviation, qui signifie :
 Minikeums ;
 Malherbe Normandy Kop, Groupe des ultras et supporters du Stade Malherbe Caen.

MNK est un code, qui signifie :
 « Menkès », le nom d'un gène (voir l'article : maladie de Menkès) ;
 aéroport de Maiana, l'aéroport de Maiana (Kiribati), selon le code AITA des aéroports.

Abréviation
Code